Friedrich von Hausegger (1837-1899) – critico musicale austriaco
 Nicholas Haussegger (1729-1786) – ufficiale militare tedesco-statunitense
 Siegmund von Hausegger (1872-1948) – compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Virginia Haussegger (1964) – giornalista australiana